Lamellocossus är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Daniel 1956. Lamellocossus ingår i familjen träfjärilar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Träfjärilar
Lamellocossus